Campionato sudamericano per club 2018 – torneo di pallavolo femminile
 Campionato sudamericano per club 2018 – torneo di pallavolo maschile